Di seguito una lista di asteroidi dal numero 416001 al 417000 con data di scoperta e scopritore.

416001-416100 

|-
|416001 - ||  ||  || NEAT
|-
|416002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416006 - ||  ||  || NEAT
|-
|416007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416020 - ||  ||  || NEAT
|-
|416021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416023 - ||  ||  || NEAT
|-
|416024 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416025 - ||  ||  || NEAT
|-
|416026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416027 - ||  ||  || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
|416028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416030 - ||  ||  || NEAT
|-
|416031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416039 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416040 - ||  ||  || NEAT
|-
|416041 - ||  ||  || NEAT
|-
|416042 - ||  ||  || NEAT
|-
|416043 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|416044 - ||  ||  || NEAT
|-
|416045 - ||  ||  || NEAT
|-
|416046 - ||  ||  || NEAT
|-
|416047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416048 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|416049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416050 - ||  ||  || NEAT
|-
|416051 - ||  ||  || NEAT
|-
|416052 - ||  ||  || NEAT
|-
|416053 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|416054 - ||  ||  || NEAT
|-
|416055 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416057 - ||  ||  || NEAT
|-
|416058 - ||  ||  || NEAT
|-
|416059 - ||  ||  || NEAT
|-
|416060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416061 - ||  ||  || NEAT
|-
|416062 - ||  ||  || NEAT
|-
|416063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416064 - ||  ||  || NEAT
|-
|416065 - ||  ||  || NEAT
|-
|416066 - ||  ||  || NEAT
|-
|416067 - ||  ||  || NEAT
|-
|416068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416069 - ||  ||  || NEAT
|-
|416070 - ||  ||  || NEAT
|-
|416071 - ||  ||  || NEAT
|-
|416072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416073 - ||  ||  || NEAT
|-
|416074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416075 - ||  ||  || NEAT
|-
|416076 - ||  ||  || NEAT
|-
|416077 - ||  ||  || NEAT
|-
|416078 - ||  ||  || NEAT
|-
|416079 - ||  ||  || NEAT
|-
|416080 - ||  ||  || NEAT
|-
|416081 - ||  ||  || NEAT
|-
|416082 - ||  ||  || NEAT
|-
|416083 - ||  ||  || NEAT
|-
|416084 - ||  ||  || NEAT
|-
|416085 - ||  ||  || NEAT
|-
|416086 - ||  ||  || NEAT
|-
|416087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416088 - ||  ||  || NEAT
|-
|416089 - ||  ||  || NEAT
|-
|416090 - ||  ||  || NEAT
|-
|416091 - ||  ||  || NEAT
|-
|416092 - ||  ||  || NEAT
|-
|416093 - ||  ||  || NEAT
|-
|416094 - ||  ||  || NEAT
|-
|416095 - ||  ||  || NEAT
|-
|416096 - ||  ||  || NEAT
|-
|416097 - ||  ||  || NEAT
|-
|416098 - ||  ||  || NEAT
|-
|416099 - ||  ||  || NEAT
|-
|416100 - ||  ||  || NEAT
|}

416101-416200 

|-
|416101 - ||  ||  || NEAT
|-
|416102 - ||  ||  || NEAT
|-
|416103 - ||  ||  || NEAT
|-
|416104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416105 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|416106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416107 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|416108 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|416109 - ||  ||  || NEAT
|-
|416110 - ||  ||  || NEAT
|-
|416111 - ||  ||  || NEAT
|-
|416112 - ||  ||  || NEAT
|-
|416113 - ||  ||  || NEAT
|-
|416114 - ||  ||  || NEAT
|-
|416115 - ||  ||  || NEAT
|-
|416116 - ||  ||  || NEAT
|-
|416117 - ||  ||  || NEAT
|-
|416118 - ||  ||  || NEAT
|-
|416119 - ||  ||  || NEAT
|-
|416120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416121 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|416122 - ||  ||  || NEAT
|-
|416123 - ||  ||  || NEAT
|-
|416124 - ||  ||  || NEAT
|-
|416125 - ||  ||  || NEAT
|-
|416126 - ||  ||  || NEAT
|-
|416127 - ||  ||  || NEAT
|-
|416128 - ||  ||  || NEAT
|-
|416129 - ||  ||  || NEAT
|-
|416130 - ||  ||  || NEAT
|-
|416131 - ||  ||  || NEAT
|-
|416132 - ||  ||  || NEAT
|-
|416133 - ||  ||  || NEAT
|-
|416134 - ||  ||  || NEAT
|-
|416135 - ||  ||  || NEAT
|-
|416136 - ||  ||  || NEAT
|-
|416137 - ||  ||  || NEAT
|-
|416138 - ||  ||  || NEAT
|-
|416139 - ||  ||  || NEAT
|-
|416140 - ||  ||  || NEAT
|-
|416141 - ||  ||  || NEAT
|-
|416142 - ||  ||  || NEAT
|-
|416143 - ||  ||  || NEAT
|-
|416144 - ||  ||  || NEAT
|-
|416145 - ||  ||  || NEAT
|-
|416146 - ||  ||  || NEAT
|-
|416147 - ||  ||  || NEAT
|-
|416148 - ||  ||  || NEAT
|-
|416149 - ||  ||  || NEAT
|-
|416150 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416151 - ||  ||  || CINEOS
|-
|416152 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416155 - ||  ||  || NEAT
|-
|416156 - ||  ||  || NEAT
|-
|416157 - ||  ||  || NEAT
|-
|416158 - ||  ||  || NEAT
|-
|416159 - ||  ||  || NEAT
|-
|416160 - ||  ||  || NEAT
|-
|416161 - ||  ||  || NEAT
|-
|416162 - ||  ||  || NEAT
|-
|416163 - ||  ||  || NEAT
|-
|416164 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|416165 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|416166 - ||  ||  || NEAT
|-
|416167 - ||  ||  || NEAT
|-
|416168 - ||  ||  || NEAT
|-
|416169 - ||  ||  || NEAT
|-
|416170 - ||  ||  || NEAT
|-
|416171 - ||  ||  || NEAT
|-
|416172 - ||  ||  || NEAT
|-
|416173 - ||  ||  || NEAT
|-
|416174 - ||  ||  || NEAT
|-
|416175 - ||  ||  || NEAT
|-
|416176 - ||  ||  || NEAT
|-
|416177 - ||  ||  || NEAT
|-
|416178 - ||  ||  || NEAT
|-
|416179 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416180 - ||  ||  || NEAT
|-
|416181 - ||  ||  || NEAT
|-
|416182 - ||  ||  || NEAT
|-
|416183 - ||  ||  || NEAT
|-
|416184 - ||  ||  || NEAT
|-
|416185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416188 - ||  ||  || CINEOS
|-
|416189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416191 - ||  ||  || NEAT
|-
|416192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416193 - ||  ||  || NEAT
|-
|416194 - ||  ||  || NEAT
|-
|416195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416196 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416199 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416200 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|}

416201-416300 

|-
|416201 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416202 - ||  ||  || NEAT
|-
|416203 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416204 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416205 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416206 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416207 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416208 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416210 - ||  ||  || NEAT
|-
|416211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416212 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416213 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416214 - ||  ||  || NEAT
|-
|416215 - ||  ||  || NEAT
|-
|416216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416217 - ||  ||  || NEAT
|-
|416218 - ||  ||  || NEAT
|-
|416219 - ||  ||  || NEAT
|-
|416220 - ||  ||  || NEAT
|-
|416221 - ||  ||  || NEAT
|-
|416222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416225 - ||  ||  || NEAT
|-
|416226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416234 - ||  ||  || NEAT
|-
|416235 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416236 - ||  ||  || NEAT
|-
|416237 - ||  ||  || NEAT
|-
|416238 - ||  ||  || NEAT
|-
|416239 - ||  ||  || NEAT
|-
|416240 - ||  ||  || NEAT
|-
|416241 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416242 - ||  ||  || NEAT
|-
|416243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416248 - ||  ||  || NEAT
|-
|416249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416250 - ||  ||  || NEAT
|-
|416251 - ||  ||  || Tichy, M., Kocer, M.
|-
|416252 Manuelherrera||  ||  || Ortiz, J. L.
|-
|416253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416255 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416257 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416258 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416259 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416260 - ||  ||  || Christophe, B.
|-
|416261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416262 - ||  ||  || NEAT
|-
|416263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416264 - ||  ||  || NEAT
|-
|416265 - ||  ||  || NEAT
|-
|416266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416267 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416270 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416273 Glennsnyder ||  ||  || Young, J. W.
|-
|416274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416275 - ||  ||  || NEAT
|-
|416276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416277 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416278 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416281 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416284 - ||  ||  || CINEOS
|-
|416285 - ||  ||  || NEAT
|-
|416286 - ||  ||  || NEAT
|-
|416287 - ||  ||  || NEAT
|-
|416288 - ||  ||  || NEAT
|-
|416289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416292 - ||  ||  || Needville
|-
|416293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416294 - ||  ||  || NEAT
|-
|416295 - ||  ||  || NEAT
|-
|416296 - ||  ||  || NEAT
|-
|416297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416298 - ||  ||  || NEAT
|-
|416299 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416300 - ||  ||  || NEAT
|}

416301-416400 

|-
|416301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416302 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416306 - ||  ||  || NEAT
|-
|416307 - ||  ||  || NEAT
|-
|416308 - ||  ||  || NEAT
|-
|416309 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416310 - ||  ||  || NEAT
|-
|416311 - ||  ||  || NEAT
|-
|416312 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416314 - ||  ||  || NEAT
|-
|416315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416316 - ||  ||  || NEAT
|-
|416317 - ||  ||  || NEAT
|-
|416318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416319 - ||  ||  || NEAT
|-
|416320 - ||  ||  || NEAT
|-
|416321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416322 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416324 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416325 - ||  ||  || NEAT
|-
|416326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416327 - ||  ||  || NEAT
|-
|416328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416329 - ||  ||  || NEAT
|-
|416330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416331 - ||  ||  || NEAT
|-
|416332 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416333 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416334 - ||  ||  || NEAT
|-
|416335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416337 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|416338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416342 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416344 - ||  ||  || NEAT
|-
|416345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416347 - ||  ||  || NEAT
|-
|416348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416351 - ||  ||  || NEAT
|-
|416352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416353 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416355 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416356 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416357 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416361 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416363 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416364 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416365 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416366 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416367 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416370 - ||  ||  || NEAT
|-
|416371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416372 - ||  ||  || NEAT
|-
|416373 - ||  ||  || NEAT
|-
|416374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416382 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|416383 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416391 - ||  ||  || NEAT
|-
|416392 - ||  ||  || NEAT
|-
|416393 - ||  ||  || NEAT
|-
|416394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416397 - ||  ||  || NEAT
|-
|416398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

416401-416500 

|-
|416401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416403 - ||  ||  || NEAT
|-
|416404 - ||  ||  || NEAT
|-
|416405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416406 - ||  ||  || NEAT
|-
|416407 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416408 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416411 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416412 - ||  ||  || NEAT
|-
|416413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416415 - ||  ||  || NEAT
|-
|416416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416436 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416439 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416440 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416442 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416443 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416444 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416445 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416447 - ||  ||  || NEAT
|-
|416448 - ||  ||  || NEAT
|-
|416449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416450 - ||  ||  || NEAT
|-
|416451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416472 - ||  ||  || CSS
|-
|416473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416474 - ||  ||  || NEAT
|-
|416475 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416477 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|416478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416487 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416488 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416494 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416496 - ||  ||  || NEAT
|-
|416497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416500 - ||  ||  || LINEAR
|}

416501-416600 

|-
|416501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416502 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|416503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416504 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416513 - ||  ||  || Needville
|-
|416514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416529 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|416530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416534 - ||  ||  || NEAT
|-
|416535 - ||  ||  || NEAT
|-
|416536 - ||  ||  || CSS
|-
|416537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416541 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416546 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|416547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416552 - ||  ||  || NEAT
|-
|416553 - ||  ||  || NEAT
|-
|416554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416556 - ||  ||  || NEAT
|-
|416557 - ||  ||  || NEAT
|-
|416558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416564 - ||  ||  || CSS
|-
|416565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416567 - ||  ||  || NEAT
|-
|416568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416573 - ||  ||  || NEAT
|-
|416574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416575 - ||  ||  || NEAT
|-
|416576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416583 Jacereece ||  ||  || Young, J. W.
|-
|416584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416589 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|416590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416592 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416593 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416595 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|416596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416598 - ||  ||  || NEAT
|-
|416599 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416600 - ||  ||  || CINEOS
|}

416601-416700 

|-
|416601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416602 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416603 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|416604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416605 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|416606 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|416607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416608 - ||  ||  || NEAT
|-
|416609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416617 - ||  ||  || NEAT
|-
|416618 - ||  ||  || NEAT
|-
|416619 - ||  ||  || NEAT
|-
|416620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416628 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|416629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416631 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416633 - ||  ||  || NEAT
|-
|416634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416637 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416638 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416639 - ||  ||  || NEAT
|-
|416640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416650 - ||  ||  || NEAT
|-
|416651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416652 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416657 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416664 - ||  ||  || NEAT
|-
|416665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416673 - ||  ||  || NEAT
|-
|416674 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|416675 - ||  ||  || CSS
|-
|416676 - ||  ||  || CSS
|-
|416677 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|416678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416679 - ||  ||  || CSS
|-
|416680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416684 - ||  ||  || CSS
|-
|416685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416689 - ||  ||  || Needville
|-
|416690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416694 - ||  ||  || CSS
|-
|416695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416696 - ||  ||  || CSS
|-
|416697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

416701-416800 

|-
|416701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416714 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|416715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416717 - ||  ||  || CSS
|-
|416718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416719 - ||  ||  || CSS
|-
|416720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416726 - ||  ||  || CSS
|-
|416727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416728 - ||  ||  || NEAT
|-
|416729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416730 - ||  ||  || CSS
|-
|416731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416733 - ||  ||  || CSS
|-
|416734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416735 - ||  ||  || CSS
|-
|416736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416737 - ||  ||  || CSS
|-
|416738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416741 - ||  ||  || CSS
|-
|416742 - ||  ||  || CSS
|-
|416743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416744 - ||  ||  || CSS
|-
|416745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416747 - ||  ||  || CSS
|-
|416748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416753 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416755 - ||  ||  || CSS
|-
|416756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416759 - ||  ||  || CSS
|-
|416760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416761 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|416762 - ||  ||  || CSS
|-
|416763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416765 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416766 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416767 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416768 - ||  ||  || CSS
|-
|416769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416773 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416774 - ||  ||  || CSS
|-
|416775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416777 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|416778 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|416779 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416780 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|416781 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416783 - ||  ||  || CSS
|-
|416784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416785 - ||  ||  || NEAT
|-
|416786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416789 - ||  ||  || CSS
|-
|416790 - ||  ||  || CSS
|-
|416791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416797 - ||  ||  || NEAT
|-
|416798 - ||  ||  || NEAT
|-
|416799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416800 - ||  ||  || CSS
|}

416801-416900 

|-
|416801 - ||  ||  || CSS
|-
|416802 - ||  ||  || CSS
|-
|416803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416809 - ||  ||  || CSS
|-
|416810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416812 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|416813 - ||  ||  || CSS
|-
|416814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416820 - ||  ||  || CSS
|-
|416821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416822 - ||  ||  || CSS
|-
|416823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416827 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|416828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416829 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416830 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|416831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416834 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|416835 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|416836 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416838 - ||  ||  || NEAT
|-
|416839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416842 - ||  ||  || NEAT
|-
|416843 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|416844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416848 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|416849 - ||  ||  || NEAT
|-
|416850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416851 - ||  ||  || NEAT
|-
|416852 - ||  ||  || NEAT
|-
|416853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416856 - ||  ||  || NEAT
|-
|416857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416867 - ||  ||  || CINEOS
|-
|416868 - ||  ||  || CSS
|-
|416869 - ||  ||  || NEAT
|-
|416870 - ||  ||  || NEAT
|-
|416871 - ||  ||  || NEAT
|-
|416872 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416873 - ||  ||  || NEAT
|-
|416874 - ||  ||  || NEAT
|-
|416875 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|416876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416877 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|416878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416879 - ||  ||  || NEAT
|-
|416880 - ||  ||  || NEAT
|-
|416881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416882 - ||  ||  || NEAT
|-
|416883 - ||  ||  || NEAT
|-
|416884 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416885 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416886 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416888 - ||  ||  || NEAT
|-
|416889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416893 - ||  ||  || NEAT
|-
|416894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416895 - ||  ||  || NEAT
|-
|416896 - ||  ||  || NEAT
|-
|416897 - ||  ||  || NEAT
|-
|416898 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416899 - ||  ||  || NEAT
|-
|416900 - ||  ||  || NEAT
|}

416901-417000 

|-
|416901 - ||  ||  || NEAT
|-
|416902 - ||  ||  || NEAT
|-
|416903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416905 - ||  ||  || NEAT
|-
|416906 - ||  ||  || NEAT
|-
|416907 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416909 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416910 - ||  ||  || CSS
|-
|416911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416912 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|416913 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|416914 - ||  ||  || NEAT
|-
|416915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416925 - ||  ||  || NEAT
|-
|416926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416927 - ||  ||  || CSS
|-
|416928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416933 - ||  ||  || NEAT
|-
|416934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416936 - ||  ||  || NEAT
|-
|416937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416938 - ||  ||  || NEAT
|-
|416939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416941 - ||  ||  || CSS
|-
|416942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416947 - ||  ||  || NEAT
|-
|416948 - ||  ||  || NEAT
|-
|416949 - ||  ||  || NEAT
|-
|416950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416955 - ||  ||  || NEAT
|-
|416956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416959 - ||  ||  || CSS
|-
|416960 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416961 - ||  ||  || CSS
|-
|416962 - ||  ||  || CSS
|-
|416963 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416964 - ||  ||  || NEAT
|-
|416965 - ||  ||  || NEAT
|-
|416966 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|416967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416970 - ||  ||  || CSS
|-
|416971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416974 - ||  ||  || NEAT
|-
|416975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416977 - ||  ||  || CSS
|-
|416978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416980 - ||  ||  || LONEOS
|-
|416981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|416982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416983 - ||  ||  || CSS
|-
|416984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|416989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|416999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|417000 - ||  ||  || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0416001